Terminator (personagem) - da série "O Exterminador do Futuro"
Exterminador (DC Comics)
Exterminadores (Marvel Comics)

Veja também
Extermínio

Desambiguação